

Geografia
 Kwai Yai – Fiume della Thailandia sul quale passa il ponte che ha ispirato il titolo del romanzo Il ponte sul fiume Kwai
 Kwai Noi – Affluente del Kwai Yai
 Kwai – Circoscrizione della Tanzania

Hong Kong
Nell'onomastica di Hong Kong, kwai è la trascrizione del termine equivalente a girasole (), e dà il nome a diverse località tra le quali:
 Kwai Tsing – Uno dei 18 distretti di Hong Kong
 Kwai Chung – Municipalità di Kwai Tsing
 Kwai Fong – Area urbana di Kwai Chung
 Kwai Shing – Area urbana di Kwai Chung

Persone
 Corey Yuen Kwai – noto anche come Cory Yuen, regista, attore e produttore cinematografico cinese

Altro
 Kway – applicazione mobile di video sharing cinese
 Kwai – Specie immaginaria di insettoidi/umanoidi della DC Comics
 Kwai – Stazione radio hawaiiana